Чемпіонат Швейцарії з хокею 1953 — 42-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А), свій 3-ий титул здобув ЕХК «Ароза».

Підсумкова таблиця 
Чемпіонат вперше пройшов у два кола.

Перехідний матч 
Базель Ротвайс — ХК Амбрі-Піотта 3:7

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія